in de Griekse mythologie:
 Argos (Argonautensage), de zoon van Phrixos
 Argos (hond), de hond van Odysseus
 Argus Panoptes, de reus met honderd ogen
 Argos (stad), een stad in Griekenland
 Argos (radioprogramma), een radioprogramma van de VPRO, BNNVARA en Human
 Argos (winkel), een Britse winkelketen
 Argos Oil, een brandstoffenhandel en keten van benzinepompen uit Rotterdam
 ARGOS, een kunstencentrum in Brussel
 Argos (duikcentrum), een duikcentrum te Turnhout
 Argos (Indiana), een plaats in de Verenigde Staten
 Argos (tijdschrift), een Jacobijns tijdschrift ten tijde van de Franse Revolutie
 Argos (bar), van 1957-2015 een leerbar in de Warmoesstraat in Amsterdam
 Argos (Le Portel), een radio-maritiem museum te Le Portel

Zie ook 
 Argus (doorverwijspagina)